Дюбвад, Петер (1859 — 1921) — немецкий архитектор
 Дюбвад — город в Дании